Schaffhouse kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Schaffhouse-près-Seltz, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est, 
 Schaffhouse-sur-Zorn, före detta kommun i departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Schweiz 
Schaffhausen, en stad i Schweiz
Schaffhausen (kanton), en kanton i Schweiz